Brečevo je arheološki lokalitet u selu Bračeviću, općina Muć.

Opis 
Nastajalo od 4. do 18. stoljeća. Kod zaseoka Bračevići nalazi se srednjovjekovna utvrda Brečevo. U pisanim izvorima ona se naziva Bre?, Brechewo, Brechenow, a pripadala je velikaškoj obitelji Nelipčić. Na mjestu znanom kao Kapelica nalaze se ostaci srednjovjekovne kule i stambenih građevina. Nekoliko stotina metara zapadnije od lokacije Kapelica nalazi se prostor pod toponimom Križi gdje se nalazi kasnosrednjovjekovno groblje kao i desetak zidanih kasnoantičkih grobnica sa svodom. One otkrivaju da se u Bračevićima nije nalazio samo srednjovjekovni kastrum, nego i kasnoantička utvrda. S platoa u Bračevićima se idealno kontrolirala stara rimska cesta, tzv. Via Gabiniana koja je od Salone preko Andetrija vodila prema Burnumu i Kninu. Brečevo je u srednjem vijeku bilo središte župe Zmina i bio je važna strateška točka u Dalmatinskoj zagori.

Zaštita 
Pod oznakom Z-5434 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - kulturno-povijesna cjelina, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "arheološka baština".

Izvori 

Zaštićene kopnene arheološke zone i nalazišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Arheološki lokaliteti u Hrvatskoj
Muć